Rivieren
 Overijsselse Vecht
 Utrechtse Vecht
 Vechtstreek, streek rond de Utrechtse Vecht

Plaatsen
 De Vecht, een plaats in de Nederlandse gemeente Voorst

Personen
 Constant Vecht, Nederlandse journalist, schrijver en kunsthandelaar
 Nathan Vecht, Nederlands schrijver
 Nicolaas van de Vecht, Nederlands kunstenaar